Le elezioni comunali in Umbria del 2002 si tennero il 26 maggio, con ballottaggio il 9 giugno.

Perugia

Todi

Terni

Narni

Umbria
2002